

Жерноково — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Жерноково — присілок, Кезький район, Удмуртія